Лелюк — українське прізвище.

 Лелюк Дмитро Валерійович (*1974) — український футболіст, захисник.
 Лелюк Олександр Олександрович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Лелюк Олексій Володимирович (*1969) — український політик.
 Лелюк Юрій Іванович (*1963) — радянський та український футболіст, півзахисник і захисник.

Українські прізвища
Прізвища на -юк